HEV:

  H.E.V. — защитный костюм в серии игр Half-Life
 HÉV — система пригородных поездов в Будапеште